Semele steht für:

 Semele (Mythologie), eine Figur der griechischen Mythologie
 Semele (Händel), ein Oratorium von Georg Friedrich Händel
 Semele (Hasse), Kammeroper von Johann Adolf Hasse
 Semele (Schiller), ein Drama von Friedrich von Schiller
 (86) Semele, ein Asteroid

Biologie:
 Semele (Gattung), eine Gattung der Spargelgewächse mit der Art Semele androgyna
 Semele (Muschel), eine Gattung der Muscheln
 Ockerbindiger Samtfalter (Hipparchia semele)